Loeillot de Mars ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Gustav Loeillot de Mars (um 1803–um 1880), deutscher Maler, Zeichner und Lithograf
 Gustav Loeillot de Mars (1845–1904), deutscher Arzt
 K. Loeillot de Mars (1832–1871), auch: C. F. G. L’Œillot de Mars und  C. F. G. L’Oeillot de Mars oder L’Loeillot de Mars, Künstler, Maler und Lithograf mit Wirkungsort in Berlin